Лю́тик  (, уменьш. от  — «лягушка») — род однолетних или многолетних травянистых растений семейства Лютиковые (Ranunculaceae). Водные или наземные травы с едким, а иногда и ядовитым соком. 

Латинское название род получил благодаря тому, что многие его представители обитают в воде или рядом с ней, подобно лягушкам.
Иногда в популярной литературе на русском языке в качестве названия рода используется транслитерация научного латинского названия — «ранункулюс» (реже «ранункулус»).

Ботаническое описание 

Корневая система преимущественно короткая мочковатая, иногда с многочисленными собранными в пучок клубневидно-утолщёнными корневыми побегами.

Листья очерёдные, цельные или рассечённые.

Цветки одиночные или собраны в сложные соцветия. Чашелистиков три—пять, у большинства видов пять; лепестков большей частью пять, изредка меньше или больше этого числа; лепесток у своего основания имеет медовую ямку, голую или прикрытую небольшой чешуйкой; тычинок и пестиков множество; пестик состоит из одного плодолистика, с одногнёздой завязью.

Формула цветка: .

Плод — многоорешек.

Распространение и экология 
Большинство представителей рода встречается в умеренных и холодных климатах Северного полушария. В европейской России встречается до 40 видов, из них наиболее часты , , , , .

Значение и применение 
Лютик значительного практического применения не имеет. Некоторые виды его (, , ) употребляются в народной медицине против многих болезней, а некоторые садовые, преимущественно махровые разновидности (например, с жёлтыми цветками — разновидности , или с белыми — разновидности ; с разноцветными цветками — ) разводятся в садах как декоративные растения.

Наличие лютиков на земельном участке свидетельствует о высокой кислотности почвы

Виды 

По информации базы данных The Plant List (на август 2016) род включает 413 видов, некоторые из них:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее относимый к роду лютик вид  сейчас рассматривается в составе рода Beckwithia, его правильным названием будет

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Лютиковые
Флора Евразии